Nachtsheim ist

 der Name eines Ortes in Rheinland-Pfalz, siehe Nachtsheim

und der Familienname folgender Personen:
 Friedrich Nachtsheim (1888–1965), deutscher Kommunalpolitiker, Bürgermeister der Stadt Werl
 Georg Nachtsheim (* 1951), deutscher General der Bundeswehr
 Hans Nachtsheim (1890–1979), deutscher Zoologe und Genetiker
 Henni Nachtsheim (* 1957), deutscher Musiker, Comedian (Badesalz) und Schauspieler
 Max Nachtsheim (* 1984), deutscher Rapper und Podcaster, bekannt als Rockstah